est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nucléoside
 pseudouridine, numéro CAS 
 uridine, numéro CAS